Die Abkürzung WFW (auch WfW) steht für:

 Wählergemeinschaft für Wuppertal, Wählergemeinschaft in Wuppertal

 Wasserfreunde Wuppertal, Schwimmsportverein in Wuppertal
 Windows for Workgroups, siehe Microsoft Windows 3.1#Windows für Workgroups 3.11 
 Working for Water, südafrikanisches Regierungsprogramm zur Entfernung nicht-einheimischer Pflanzen

WFW